Die Syed Modi International 2016 fanden vom 26. bis zum 31. Januar 2016 im Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Srikanth Kidambi (Champion)
  Tommy Sugiarto (zurückgezogen)
  Son Wan-ho (2. Runde)
  Kashyap Parupalli (Viertelfinale)
  H. S. Prannoy (1. Runde)
  Ajay Jayaram (2. Runde)
  Lee Dong-keun (3. Runde)
  Sho Sasaki (2. Runde)
  Hsu Jen-hao (2. Runde)
  Jeon Hyeok-jin (3. Runde)
  Boonsak Ponsana (Halbfinale)
  Ihsan Maulana Mustofa (zurückgezogen)
  Takuma Ueda (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
  Anthony Ginting (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal (zurückgezogen)
  Sung Ji-hyun (Champion)
  P. V. Sindhu (2. Runde)
  Bae Yeon-ju (1. Runde)
  Sayaka Sato (Finale)
  Yui Hashimoto (Viertelfinale)
  Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
  Kirsty Gilmour (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
  Kim Sa-rang / Kim Gi-jung (Halbfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (2. Runde)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (2. Runde)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Viertelfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Halbfinale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Champion)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Finale)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (1. Runde)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (Halbfinale)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (Viertelfinale)
  Stefani Stoeva / Gabriela Stoeva (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (zurückgezogen)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Champion)
  Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
  Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (2. Runde)
  Jacco Arends / Selena Piek (1. Runde)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Viertelfinale)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2016
BWF Grand Prix 2016
Badmintonwettbewerb in Lucknow